Club Drive — компьютерная игра в жанре автосимулятор, разработанная и выпущенная Atari для приставки Atari Jaguar в 1994 году.

Игровой процесс 
В игре присутствует несколько режимов: одиночная гонка, салки и т.д.

Игроки могут выбирать различные места, в которых будут проводиться гонки: Дикий Запад, Сан-Франциско и др.

Чтобы перейти на следующий уровень, игрок должен закончить гонку или собрать в игровой зоне Шары Силы.

В игре также присутствует режим для двух игроков.

Графика 
Как и во многих других трёхмерных играх для Jaguar, в игре практически не используются текстуры.

Восприятие 
Club Drive считается одной из худших игр для Atari Jaguar. Обозреватель GameFan Magazine отметил неудобное управление, абсурдный искусственный интеллект и разочаровывающий игровой процесс. Обозреватель Video Games & Computer Entertainment указал на плохое качество графики, управление, к которому невозможно привыкнуть, и звук двигателя, напоминающий жужжание мухи.

Ссылки 
 Review of Club Drive

Компьютерные игры 1994 года
Автосимуляторы
Компьютерные игры, разработанные Atari Corporation
Компьютерные игры, изданные Atari Corporation
Игры только для Atari Jaguar
Гоночные компьютерные игры